Новая Дача — название населённых пунктов на Украине:

 Новая Дача — село в Павлоградском районе Днепропетровской области.
 Новая Дача — село в Пологовском районе Запорожской области.